Al buscar Baños de la Reina podemos estar refiriéndonos a:
 a los Baños de la Reina (Calpe), antigua factoría de salazones en Calpe;
 Baños de la Reina o Illeta dels Banyets de Campello;
 Baños de la Reina (Celín),  edificio del siglo XIV en la barriada de Celín (Almería).